Chambellan kan syfta på:

Haiti 

 Chambellan (kommun), Grand'Anse, 
 Chambellan (ort), Grand'Anse,